IMAC steht für:
 Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography, siehe Affinitätschromatographie
 Independent Monitoring Association for Child Labor, eine gemeinnützige Organisation gegen Kinderarbeit
 Install, Move, Add, Change fasst die Dienste zusammen, die im Lebenszyklus eines IT-Arbeitsplatzes wichtig sind.
 International Miniature Aerobatic Club, ein nordamerikanischer Verein für Kunstflug mit Modellflugzeugen

iMac steht für:
 iMac, ein All-in-one-PC der Firma Apple

IMAC